Битца — посёлок в Ленинском городском округе Московской области России.

География 
Посёлок Битца находится у 32-го километра МКАД примерно в 5 км к северо-западу от центра города Видное. Около посёлка расположена платформа Битца Курского направления МЖД. Ближайшие сельские населённые пункты — деревня Вырубово и посёлок Дубровский.

Улицы: Пушкина, Тургенева, Льва Толстого, Окрайная, Казарма 26 км, Нагорная.

Происхождение названия 
Посёлок получил название по платформе Битца, платформа — от деревни Битца (Старые Битцы), а та в свою очередь — от реки Битца, протекающей рядом.

История 
Застройка на территории посёлка значится на картах с 1941 года. Название посёлка — на картах с 1967 года.

До 2006 года посёлок входил в Булатниковский сельский округ Ленинского района, а с 2006 до 2019 года в рамках организации местного самоуправления включался в Булатниковское сельское поселение Ленинского муниципального района.

С 2019 года входит в Ленинский городской округ.

Население 

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в посёлке проживало 80 человек (34 мужчины и 46 женщин). По данным на 2005 год в посёлке проживало 84 человека.

Достопримечательности 
 Памятник ветеранам Великой Отечественной войны.
 Храм великомученицы Марины Антиохийской.

Примечания 

Населённые пункты Ленинского городского округа